Акомодација је подешавање организма или једног његовог органа у складу са променљивим условима средине. Подешавање чулног органа дражима како би их што боље, потпуније и јасније регистровао. Означава модификације унутар групе које су усмерене на одстрањивање напетости и извора сукоба.

Литература 
 

Психологија